Gabriel Malglaive, militant collaborationniste français.
 Max Baissette de Malglaive, acteur français.

Lien externe 

Patronyme lorrain